Afridi je lahko:
 Afridi - pleme
 HMS Afridi - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Šahid Afridi - pakistanski kriketaš